

Persone 
 Hans Maler zu Schwaz (1480-1526/1529) – pittore tedesco

Sport 
 ULZ Schwaz – squadra di pallamano maschile austriaca con sede a Schwaz

Geografia

Austria 
 Schwaz – città nel distretto di Schwaz (Tirolo)

Repubblica Ceca 
 Schwaz – antico nome tedesco di Světec, comune nel distretto di Teplice (Ústí nad Labem)